De Korte ou Korte est un nom de famille, surnom de quelqu'un de petit (du nl. kort : court). C'est une variante néerlandaise du nom . 

Variantes :
 Korte, 
 Kort, de Kort
 
 , De Cort, , 
 De Cord, De Cordt
 Korth, Kordt
 De Curte

Toponyme 

 Korte Akkers, hameau qui fait partie de la commune de Veendam dans la province néerlandaise de Groningue ;
 Korte, localité de Slovénie.

Patronyme

Korte 

 Pierre Chrétien Korte (1788-1862), général et sénateur français ;
 Gustav Körte (1852-1917), archéologue allemand ;
 Alfred Körte (1866-1946), philologue allemand ;
 Hans Korte (1899-1990), Generalmajor allemand de la Luftwaffe ;
 Oldřich František Korte (1926-2014), compositeur tchèque ;
 Karl Korte (1928-), compositeur américain ;
 Hans Korte (1929-2016), acteur allemand de théâtre et de cinéma allemand ;
 Mary Norbert Körte (1934-), poétesse américaine ;
 Annimari Korte (née en 1988), athlète finlandaise .

De Korte 
 Maurice De Korte (1889-1971), sculpteur belge.

Patronyme flamand